Ancient (band), een Noorse blackmetalband
 Ancient (Kitaro), een muziekalbum van Kitarō
 Ancient (bedrijf), een Japanse softwareontwikkelaar
 Ancients, een fictief volk in de televisieserie Stargate